Рога́нь може відноситися до:
 Рогань — селище міського типу у Харківському районі Харківської області.
 Рогань — місцевість (історичний район) Харкова.
 Рогань — броварня у Харкові, безбалансова філія компанії Абінбев Ефес Україна.
 Рогань — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці.